Set This Circus Down — шестой студийный альбом американского кантри-певца Тима Макгро, изданный 24 апреля 2001 года на студии Curb Records. Альбом достиг № 2 в чарте Billboard 200 и № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums (в 6-й раз в его карьере). Тираж альбома превысил 3 млн копий и он получил 3-кр. платиновый статус RIAA. Все четыре сингла («Grown Men Don't Cry», «Angry All the Time», «The Cowboy in Me» и «Unbroken») возглавили кантри-чарт Hot Country Songs.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, удостоился премии American Music Awards (в категории Best Country Album) и был номинирован на Премию «Грэмми» как лучший кантри-альбом (Grammy for Best Country Album, 2002).

Список композиций 
 «The Cowboy in Me» (Al Anderson, Craig Wiseman, Jeffrey Steele) — 4:04
 «Telluride» (Brett James, Troy Verges) — 3:49
 «You Get Used to Somebody» (Steve Bogard, Tom Shapiro) — 3:58
 «Unbroken» (Annie Roboff, Holly Lamar) — 4:00
 «Things Change» (Chris Lindsey, Bill Luther, Aimee Mayo, Marv Green) — 3:20
 «Angel Boy» (Danny Orton) — 5:11
 «Forget About Us» (Mark Collie) — 4:09
 «Take Me Away from Here» (Jeff Stevens, Steve Bogard) — 4:35
 «Smilin'» (Lindsey, Luther, Mayo, Green) — 3:00
 «Set This Circus Down» (Bill Luther, Josh Kear) — 3:31
 «Angry All the Time» (Bruce Robison) — 4:30
 «Let Me Love You» (Lindsey, Luther, Mayo, Green) — 4:31
 «Grown Men Don't Cry» (Tom Douglas, Steve Seskin) — 3:56
 «Why We Said Goodbye» (Douglas, Billy Kirsch) — 3:44

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Тима Макгро
Альбомы Curb Records
Альбомы, спродюсированные Байроном Гэллимором
Альбомы, спродюсированные Тимом Макгро